Selen sulfid se može odnositi na:

Selen disulfid, SeS2
Selen heksasulfid, Se2S6